Olaszország
Teglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Teglio Veneto, település Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében